McWade ist der Familienname folgender Personen:

 Edward McWade (1865–1943), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler